Матиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Матиевка — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Матиевка — село в Бахмачском районе Черниговской области.